Il singolare femminile del Mutua Madrileña Madrid Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

La detentrice del titolo era Dinara Safina, ma è stata eliminata al primo turno da Klára Zakopalová.

Aravane Rezaï ha battuto in finale Venus Williams 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Serena Williams (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Dinara Safina (primo turno)
  Venus Williams (finale)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Samantha Stosur (quarti di finale)

  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka (primo turno, ritirata per infortunio all'adduttore destro)
  Marija Šarapova (primo turno)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Li Na (quarti di finale)
  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Francesca Schiavone (terzo turno)
  Nadia Petrova (quarti di finale)

Le quattro semifinaliste degli Internazionali d'Italia passano direttamente al secondo turno. Sono:

  Serena Williams (terzo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  María José Martínez Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mutua Madrileña Madrid Open 2010